Le Bluenose Classic 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du 20 au 25 octobre 2015 à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie International 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card Andrew Schnell.

En finale, Ryan Cuskelly remporte son plus important titre PSA en s'imposant face à Karim Abdel Gawad sans avoir perdu un jeu pendant le tournoi.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2015-2016 de la PSA

2015
Squash en 2015
Sport au Canada en 2015
Sport en octobre 2015